Cristina Mittermeier – fotografa, biologa e scrittrice statunitense 
 Michael Mittermeier – comico e attore tedesco
 Russell Mittermeier – antropologo e zoologo statunitense